Biologia
 Isoperla cotta, insecte plecòpter de la família dels perlòdids.
Onomàstica
 Cotta, forma llatina del cognomen romà Cota.
 Cotta, cognom italià i francès:
 Castell dels Cotta, edifici del comú de Legnano obra de la família Cotta.
 Michèle Cotta, periodista niçarda.
 Alain Cotta, economista niçard, germà de l'anterior.